Handball-Weltmeisterschaft 2021 steht für:
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2021 in Ägypten
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2021 in Spanien